Джи́мми Ка́ртер (, полное имя Джеймс Эрл Ка́ртер — мла́дший, ; род. 1 октября 1924, Плейнс, штат Джорджия, США) — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981 гг.) от Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Самый долгоживущий президент в истории США. Член Американского философского общества (1991).

Ранние годы 
Родился в семье Джеймса Эрла Картера — старшего и Лилиан Картер. Отец занимался предпринимательством, выращивая арахис. Джеймс с детства исповедует баптизм. Имел брата Билли (1937—1988) и двух сестёр: Глорию (1926—1990) и Рут (1929—1983, в замужестве Степлтон, евангелическая проповедница). Окончил Технологический институт штата Джорджия и Военно-морскую академию, семь лет прослужил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах. Адмирал Хайман Риковер отобрал лейтенанта Картера для программы создания атомных подводных лодок. Закончил службу старшим приёмочной команды АПЛ «Сивулф» (SSN-575).

В 1945 году познакомился с Розалин Смит (род. 1927) (их семьи были уже знакомы до этого), 7 июля 1946 года они поженились. У семейной пары было четверо детей: Джон Уильям «Джек» (1947), Джеймс Эрл «Чип» (1950), Доннел Джеффри «Джефф» (1952) и Эми Линн (1967). Впоследствии Картер утверждал, что самым большим его достижением стала женитьба на Розалин: «Это апофеоз моей жизни».

В 1953 году он вышел в отставку и, вернувшись в Плейнс, занялся семейным сельскохозяйственным делом, выращиванием арахиса, продолжив дело умершего отца. При этом Розалин взяла на себя бухгалтерские обязанности, фактически став партнёром мужа по бизнесу.

Позднее Картер начал участвовать в местной общественно-политической жизни: стал членом администрации округа Самтер по делам образования, а затем возглавил окружной совет. В 1962 и 1964 годах избирался в сенат штата Джорджия. Был кандидатом на выборах губернатора Джорджии в 1966 году, но потерпел поражение на внутрипартийных выборах. В 1970 году Картер вновь баллотировался на должность губернатора и одержал уверенную победу, получив более 59 % голосов.

12 декабря 1974 года Картер объявил о вступлении в президентскую избирательную кампанию от Демократической партии на выборах 1976 года.

Избрание президентом 

В ходе предвыборной кампании 1976 года стало ясно, что основным шансом Картера на завоевание признания и поддержки в общенациональном масштабе может стать убедительная победа над конкурентом от демократов Джорджем Уоллесом на Юге. Картер начал с того, что публично порвал с соперником и стал подвергать его всё более резким нападкам. Ему удалось с небольшим перевесом одержать победу над Уоллесом на предварительных выборах во Флориде, а после победы в Северной Каролине выбить его из игры. Со временем Картер победил на всех предварительных выборах в южных штатах, за исключением Алабамы и Миссисипи.

Образ Картера как кандидата «нового Юга» был закреплён поддержкой со стороны известных афроамериканских лидеров, таких, как член палаты представителей Э. Янг из Джорджии и мэр Детройта Коулмэн Янг. В преддверии национального конвента демократов Картер обеспечил себе поддержку по крайней мере 1100 делегатов. 14 июля 1976 года в первом же туре голосования на конвенте он был выдвинут кандидатом Демократической партии на пост президента США. Картер выбрал себе в напарники Уолтера Мондейла, сенатора-либерала из Миннесоты.

2 ноября 1976 года был избран президентом США.

Из речи при вступлении в должность:
«Мы твёрдо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своём стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны. Соединённые Штаты в одиночку не могут избавить мир от ужасного призрака ядерного уничтожения, но мы можем и будем сотрудничать в этом с другими».

Президентство

Внешняя политика 
В 1978 году на встрече в Кэмп-Дэвиде под председательством Картера президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин договорились о мире, взаимном признании и передаче Египту Синайского полуострова; это завершило серию из четырёх египетско-израильских войн.

Советско-американские отношения в период президентства Картера были неоднозначными. С одной стороны, Картер продолжил переговоры об ограничении стратегических вооружений с СССР и в 1979 году подписал с Брежневым договор ОСВ-2. В историю вошёл знаменитый поцелуй двух лидеров на церемонии подписания этого соглашения, воспринимавшийся как акт советско-американского примирения. В том же году по просьбе правительства Афганистана СССР вводит войска в Афганистан, и Картер подписывает указ о финансировании афганских антикоммунистических и террористических сил. Политика разрядки в отношениях с СССР сходит на нет. Появляется так называемая «новая ядерная стратегия» Картера, изложенная им в секретной президентской директиве № 59 от 25 июля 1980 года. Она исходила из возможности не обязательно скоротечной ядерной войны с использованием всех ядерных арсеналов конфликтующими державами, а из продолжительной ядерной войны, когда ядерные удары сначала могут наноситься по военным объектам СССР, в то время как другие ракеты будут по-прежнему нацелены на его города. Это подавалось как внесение элементов гибкости в стратегию ядерного сдерживания, но тем самым подтверждалась концепция ядерной войны с СССР, несмотря на декларацию, взаимно принятую во время его президентства.

Советско-американские отношения резко ухудшились, договор ОСВ-2 не был ратифицирован Конгрессом, США бойкотировали летние Олимпийские игры 1980 года в Москве. Картер принял в Белом доме советского диссидента Владимира Буковского.

В 1979 году Картер восстановил дипломатические отношения с КНР, что во многом предрешило победу США в «холодной войне».

В правление Картера произошла Исламская революция в Иране; аятолла Хомейни объявил США «Большим сатаной» (или «Великим Дьяволом»), в 1979 году были взяты в заложники сотрудники американского посольства в Тегеране. Переговоры оказались неудачными. 24 апреля 1980 года США попытались провести военную операцию по освобождению заложников, однако она окончилась провалом.

В конце 1970-х США не поддержали никарагуанского диктатора Сомосу, его свергли в ходе Сандинистской революции. Картер ввёл запрет на операции ЦРУ в Центральной Америке, что дало повод ведущим североамериканским СМК заговорить о «полном крахе центральноамериканской политики США» и даже о «проигранной битве, которая приведёт к поражению в глобальном противостоянии между США и СССР». Этот вакуум заполнили аргентинцы Виделы, объявившие себя «единственным борцом с коммунизмом в Западном полушарии», СИДЕ и 601-й батальон взялись за обучение никарагуанских партизан-контрас.

23 января 1980 года Джимми Картер выступил с ежегодным посланием «О положении страны», в котором огласил новую внешнеполитическую доктрину. Регион Персидского залива был объявлен зоной интересов США, ради защиты которых Соединённые Штаты готовы пойти на применение вооружённой силы. В соответствии с «доктриной Картера», попытки любой державы установить свой контроль над регионом Персидского залива были заранее объявлены американским руководством посягательством на важные интересы США.

Внутренняя политика 
Позиции Картера были преимущественно либерально-демократическими. Заявил, что попытается ввести единую федеральную систему социального обеспечения и снизить стоимость лечения в медицинских стационарах. Картер пообещал также полную реорганизацию федерального чиновничьего аппарата и создание «открытого правительства». С самого начала президент наносил визиты в небольшие провинциальные города, где проводил встречи с местной общественностью. Отвечал на вопросы сограждан в радиопрограмме «Спроси президента Картера». Объявил амнистию лицам, уклонившимся от призыва на войну во Вьетнаме, ввёл двух женщин в состав кабинета (больше, чем кто-либо до него), подыскал ответственные политические посты для представителей национальных меньшинств. В августе 1979 года президент Джимми Картер назначил Пола Волкера главой ФРС.

Во время президентства Картера произошёл взлёт цен на нефть. На этом фоне безработица и инфляция были высоки как никогда.

Нападение кролика 

Весной 1979 года Картер посетил родной городок Плейнс в штате Джорджия с целью отдохнуть и порыбачить. 20 апреля во время рыбалки к его лодке подплыл дикий водяной кролик. По сообщениям прессы, кролик угрожающе шипел, скрежетал зубами и пытался забраться в лодку. Отражая нападение, президент пустил в ход весло, после чего кролик развернулся и поплыл к берегу. Через некоторое время история просочилась в прессу. Газета The Washington Post вышла с заголовком «Президент атакован кроликом», затем новость подхватили другие СМИ. В интерпретации критиков Картера это происшествие стало метафорой его малоуспешной и слабой политики, а также символическим предвестием разгромного поражения Картера от Рейгана на выборах 1980 года.
Эпизод с «кроликом-убийцей» только укрепил американцев во мнении, что Картер слишком слаб и чудаковат для своего поста.

Поражение от Рейгана 
На президентских выборах в ноябре 1980 года Картер, баллотировавшийся на второй срок, потерпел поражение от республиканца Рональда Рейгана. 20 января 1981 года, через несколько минут после истечения президентских полномочий Картера и инаугурации Рейгана, иранцы освободили заложников.

В ходе своей президентской кампании Рейган охарактеризовал состояние американской экономики словом «депрессия» (), что вызвало критику со стороны Картера, указавшего на некорректное употребление кандидатом-республиканцем этого термина. В ответ Рейган изложил следующее мнение: «Рецессия — это когда ваш сосед теряет работу, депрессия — когда работу теряете вы, а выздоровление экономики — когда работу теряет Джимми Картер».

В отставке

Состояние здоровья 
В августе 2015 года Картер в офисе своей организации «Центр Картера» в Атланте сообщил, что 3 августа ему была удалена меланома печени, но рак метастазировал и в другие части организма. 6 декабря 2015 года бывший президент заявил о своём полном выздоровлении. В последующие годы бывший глава государства неоднократно попадал в больницу из-за переломов, вызванных падениями.

1 октября 2018 года политик стал вторым после Джорджа Буша-старшего бывшим президентом США, достигшим возраста 94 года, а спустя ещё год — первым президентом, дожившим до 95 лет. Является одним из шести Президентов Соединённых Штатов, преодолевших 90-летний рубеж (после Дж. Адамса, Г. Гувера, Р. Рейгана, Дж. Форда и Дж. Буша-старшего).

18 февраля 2023 года центр Картера заявил, что бывший президент отказался от дальнейшего лечения. Ему будут оказывать хосписную помощь.

Миротворческая деятельность 
За свою позднейшую миротворческую деятельность в 2002 году получил Нобелевскую премию мира с формулировкой «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека».

С 1982 года Картер занимался преподавательской работой в Университете Эмори в Атланте, штат Джорджия. В том же году им был основан неправительственный институт Центр Картера, целью которого является осуществление правозащитной и благотворительной деятельности.

В отставке экс-президент занимался решением гуманитарных вопросов в Эфиопии, Уганде, Боснии, Судане и других странах в составе миротворческих миссий, выступал в качестве наблюдателя на выборах в различных государствах. Одну из последних миссий Картер совершил в ноябре 2013 года в Непал, где он возглавлял группу международных наблюдателей за парламентскими выборами.

В частности, как правозащитник Джимми Картер добился освобождения американского гражданина из тюрьмы Северной Кореи. Американец Айджалон Гомес 25 января 2010 года пытался проникнуть на территорию КНДР со стороны Китая и был задержан корейскими пограничниками. Впоследствии осужден за незаконный переход границы, приговорён к 8 годам исправительных работ и штрафу в размере 700 тысяч долларов США. Экс-президент Джимми Картер 25 августа прибыл в Пхеньян с частным визитом и добился освобождения Гомеса путём переговоров с властями. Картер и Гомес покинули Пхеньян 27 августа 2010 года.

Картер также известен своей деятельностью в странах Африки по борьбе с дракункулёзом.
Экс-президент лечит дракункулёз. Эта болезнь известна с библейских времён. Червь попадает в организм при употреблении стоячей воды, вырастает внутри человека, достигая метровой длины, и пробуравливается наружу через кожу. Когда Картер покинул Белый дом, дракункулёзом страдало 3,5 млн человек в 20 странах.

С 2007 года Картер является членом группы «Старейшин» () — организации независимых лидеров, главным образом, бывших глав государств, созданной благодаря усилиям борца с апартеидом и президента ЮАР Нельсона Манделы. Представители организации, как сказано в официальном документе «Старейшин», «поставили свои опыт и влияние на службу миру, справедливости и правам человека». 27—29 апреля 2015 года «Старейшины», встревоженные эскалацией международного противостояния и ростом геополитической напряжённости, вызванной присоединением Крыма к России, побывали в Москве и встретились с президентом России Владимиром Путиным. После этих переговоров в интервью радиостанции «Голос Америки», привлёкшем внимание многих СМИ, Картер оценил присоединение Крыма к России как «почти неизбежный шаг».

В октябре 2015 года Картер переслал Путину изготовленные в США карты Сирии с нанесёнными на них позициями «Исламского государства» — для того чтобы российская авиация могла наносить точные удары по позициям ИГИЛ. Этот жест, который в Америке был воспринят как шутливый, МИД РФ оценил как «объединение усилий в борьбе с терроризмом и беспокойство о судьбе сирийского народа».

Награды

Американские 
За время воинской службы был награждён медалями «За Американскую кампанию», Победы во Второй мировой войне, «За службу в Китае», «За службу национальной обороне».

 Почётная медаль острова Эллис (н/д).
 Филадельфийская медаль Свободы (1990).
 Медаль Гувера (1998).
 Президентская медаль Свободы совместно с Розалин Картер (1999).
  за 2006 год — «» (2007).
  за 2015 год — «» (2016).
 Премия «Грэмми» за лучший разговорный альбом за 2019 год — «Вера: путешествие для всех» (2019).

Иностранные 
 Орден Нила с Большой цепью (Египет, 1979).
 Орден Васко Нуньеса де Бальбоа степени кавалера Большого креста (Панама, 1995).
  (ООН, 1998).
 Нобелевская премия мира (Норвегия, 2002).
 Орден Короны степени кавалера Большого креста (Бельгия, 2011).
 Орден Мануэля Амадора Герреро степени кавалера Большого креста (Панама, 2011).
 Орден Освободителя Сан-Мартина степени кавалера Большого креста (Аргентина, 2017). По некоторым данным, личное награждение президентом Аргентины Маурисио Макри во время визита в США было отложено по требованию президента США Дональда Трампа, однако Картер всё же принял награду.

Названы в его честь 
 11 октября 2009 г. в США появился аэропорт имени Джимми Картера. Имя 39-го президента получил региональный аэропорт в 30 км от города Плейнс, где родился Картер.
 Подводная лодка проекта «Сивулф» USS Jimmy Carter (SSN-23).
 Песня группы Electric Six «Jimmy Carter» названа в честь Джимми Картера.
 Альбом Джея Манли Jimmy Carter Syndrome назван в честь Джимми Картера.
 Трек «President Carter» хип-хоп-исполнителя Лила Уэйна посвящён Джимми Картеру.

Интересные факты 
 5 сентября 2012 года Картер побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США. Он превзошёл прежнего президента США Герберта Гувера, который прожил после отставки 31 год. С момента ухода Картера из Белого дома прошло уже 42 года.
 1 октября 2014 года Дж. Картер стал шестым американским президентом, достигшим 90-летнего возраста (после Дж. Адамса, Г. Гувера, Р. Рейгана, Дж. Форда и Дж. Буша−старшего), а 1 октября 2018 года — вторым президентом, перешагнувшим 94-летний рубеж (после Дж. Буша−старшего). 30 ноября 2018 года, после кончины 41-го американского президента, Картер стал старейшим по возрасту из ныне живущих президентов США.
 22 марта 2019 года стал самым долгоживущим президентом в истории США, превзойдя Джорджа Буша−старшего, прожившего 94 года 171 день.
 1 октября 2019 года, отметив 95-летний юбилей, стал первым и единственным из всех президентов США, достигшим данного возраста.
 После скандала с Эдвардом Сноуденом заявил:
 «В настоящее время демократия в Америке не функционирует».

См. также 
 Операция «Циклон»
 «Палестина: мир, а не апартеид» (книга Картера)

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Биография на urokiistorii.ru

Джимми Картер
Президенты США
Губернаторы Джорджии
Выпускники Военно-морской академии США
Выпускники Технологического института Джорджии
Члены Сената Джорджии
Кандидаты в президенты США (1980)
Члены Демократической партии США
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии «Грэмми»
Почётные доктора Хайфского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа
Преподаватели Университета Эмори
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные члены научных обществ колледжей Оксфорда
Политики США XX века
Политики США XXI века
История США (1964—1980)
Баптисты США
Долгожители США
члены Американского философского общества